OGS steht für:
 Offene Ganztagsschule
 Orthogonalsystem in der Mathematik
 in der DDR: VEB Großhandel Obst, Gemüse, Speisekartoffeln, abgekürzt: OGS
 OGS-Genehmigung (Genehmigung, Flächen zur Produktion von Obst, Gemüse oder Speisekartoffeln zu nutzen; Begriff aus der Gemeinsamen Agrarpolitik)
 Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, deutsch Geophysikalisches Institut Triest
 Oxford German Studies, britische wissenschaftliche Zeitschrift
 Ogdensburg International Airport (IATA-Code), Flughafen von Ogdensburg (New York), St. Lawrence County im US-Bundesstaat New York

 Optical Ground Station, Laserkommunikationsstation der ESA auf Teneriffa

Siehe auch:
 ÖGS

Abkürzung